Психе (френски: Psyché) може да се отнася до:

 Психе (митология)
 Душа в Библията
 Психе в психологията
 Историята за Ерос и Психе от Апулей

 В биологията
 Пеперуди Leptosia nina и семейство Psychidae

 В астрономията
 16 Психея

 В информационните технологии
 Версия 8.0 на Линукс Red Hat